Челбас:

 Челбас — поселок, Тихорецкий район Краснодарского края.
 Челбас — река в Краснодарском крае.

См. также 
 Средний Челбас